Павлівська сільська громада — об'єднана територіальна громада в Україні, у Вільнянському районі Запорізької області. Адміністративний центр — село Павлівське.

Утворена 16 грудня 2016 року шляхом об'єднання Павлівської та Семененківської сільських рад Вільнянського району.

Розвивається футбольний спорт

Населені пункти 
До складу громади входять 20 сіл: Берестове, Біляївка, Василівка, Вишневе, Вівчарне, Задорожнє, Зелене, Значкове, Любомирівка, Нововасилівка, Новоселівка, Новоукраїнка, Павлівське, Першозванівка, Поди, Резедівка, Роздолля, Семененкове, Спасівка та Шевченкове.

Джерела 

Громади Запорізького району